Джаббаров — тюркоязычная фамилия; имеет женскую форму Джаббарова.

Известные носители 
 Джаббаров, Джуманияз (1930—2010) — народный поэт Узбекистана.
 Джаббаров, Зейнал Алаббас оглы (более известен под фамилией Джаббарзаде; 1920—1977) — азербайджанский советский поэт и публицист. Заслуженный работник культуры Азербайджанской ССР.
 Джаббаров, Исмаил (род. 1932) — советский узбекский партийный деятель.
 Джаббаров, Микаил Чингиз оглы (род. 1976) — министр экономики Азербайджанской Республики.
 Джаббаров, Рауф Абдулкадыр оглы (1935—2010) — азербайджанский тренер по боксу.
 Джаббаров, Саттар (1924—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Джаббаров, Фаик (1972—2017) — азербайджанский футболист.
 Джаббаров, Юнис Гусейн оглы (1916—1953) — советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

 Джаббарова, Эльвира (род. 1976) — азербайджанская легкоатлетка.

См. также 
 
 Жаббаров